Cartiera ima više značenja:
 Cartiera, Modena
 Cartiera, Parma
 Cartiera, Pescara
 Cartiera, Treviso